Patamo kan syfta på:

Patamo (Lojo) – en sjö i Lojo, Finland
Patamo (Tammela) – en by i Tammela, Finland

Se även
 Levo-Patamo – en sjö i Somero, Finland